Alice Marble ha battuto in finale Helen Jacobs 6-0, 8-10, 6-4.

Teste di serie 

 Alice Marble (Campionessa)
 Helen Jacobs (finale)
 Sarah Fabyan (quarti di finale)
 Dodo Bundy (quarti di finale)

 Gracyn Wheeler (primo turno)
 Helen Bernhard (terzo turno)
 Dorothy Workman (terzo turno)
 Virginia Wolfenden (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1939